Trop beau (Sugar Baby Love) est une chanson de Dave, extraite de l'album Dave (1975) ;
Trop beau est une chanson de Lomepal, extraite de l'album Jeannine (2018).